Нове —  селище в Україні, в Мелітопольському районі Запорізької області.  Населення становить 940 осіб. Орган місцевого самоврядування — Новенська сільська рада.

Географія 
Селище Нове розташоване за 9 км на південь від районного центру та за 2 км від залізничної станції Тащенак. Поблизу села пролягає автошлях  Харків — Сімферополь.

Історія 
На околиці села Долинського розкопано курган, в якому виявлено 8 поховань доби бронзи (III—І тисячоліття до н.е.) та два сарматських поховання (II ст. до н. е.). Біля селища Садового знайдено 2 монети Боспорського царства (І століття до н. е.).

Селище Нове засноване у 1931 році  у зв'язку з розміщенням на прилеглій території птахофабрики радгоспу ім . Петровського. В 1 949 році радгосп був реорганізований в лісозахисну станцію, а через два роки на її базі створили Мелітопольську МТС. В 1958 році селище отримало нинішню назву. У роки радянської влади в Новому розміщувалася центральна садиба колгоспу «Зоря», який включав в свій склад ряд навколишніх сіл. Колгосп обробляв 7803 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 6 183 га орної землі, і спеціалізувався на вирощуванні зернових, баштанних та кормових культур, м'ясо-молочному тваринництві, також садівництві, овочівництві та вівчарстві.

Економіка 
 «Авторитет», ПП.
 «Агрокомплекс 2000», ПП.
 Навчальне господарство ТДАТУ

Об'єкти соціальної сфери 
 Школа.
 Клуб.
 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Погода в селі Нове
 Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1970, с. 615.

Селища Запорізької області